Bigga kan syfta på:

 Bigga (ort) – en ort i Australien
 Bigga (ö) – en obebodd ö i Shetlandsöarna, Skottland